Гу́барев — русская фамилия. Известна с XVII века как дворянская фамилия Курской губернии

Известные носители 
 
 Губарев, Алексей Александрович (1931—2015) — советский космонавт, дважды Герой Советского Союза.
 Губарев, Вадим Юрьевич (род. 1973) — российский игрок в хоккей с мячом.
 Губарев, Валентин Алексеевич (род. 1948) — советский и белорусский живописец, график.
 
 
 Губарев, Виталий Георгиевич (1912—1981) — советский детский писатель.
 Губарев, Владимир Степанович (1938—2022) — русский писатель-фантаст, драматург, журналист.
 Губарев, Григорий Миронович (1925—1998) — Герой Советского Союза.
 Губарев, Иван Андреевич (1876—?) — рабочий, депутат Государственной думы II созыва от Московской губернии.
 Губарев, Иларион Васильевич — Георгиевский кавалер; полковник; № 5388; 6 декабря 1836.
 Губарев, Павел Юрьевич (род. 1983) — политический деятель Новороссии, в 2014 году «народный губернатор» Донбасса.
 
 Губарев, Роман Николаевич (род. 1978) — заслуженный мастер спорта России по спортивной радиопеленгации.

Топоним 
 Губарев — село в Новоушицком районе Хмельницкой области Украины.

Примечания